El término metacrilato se puede referir a:
El anión del ácido metacrílico, compuesto orgánico precursor de varios ésteres y sus polímeros.
El polimetacrilato de metilo (PMMA), también conocido por sus marcas comerciales como por ejemplo Policril o Plexiglas.
El metacrilato de metilo, compuesto orgánico a partir del cual se obtiene el PMMA.